Engine House No. 6 steht für folgende im NRHP gelisteten Feuerwehrhäuser:

 Engine House No. 6 (Kansas) in Wichita, Kansas, NRHP-ID 94001623 
 Engine House No. 6 (Maryland) in Baltimore, Maryland, NRHP-ID 73002185 
 Engine House No. 6 (Massachusetts) in Lawrence, Massachusetts, NRHP-ID 04000533 
 Bangor Fire Engine House No. 6 in Bangor, Maine, NRHP-ID 88000394